Отока — название нескольких населённых пунктов:
 Отока — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Отока — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
Отока — стадионы:
 Отока — стадион в городе Сараево.